Анциструс (Ancistrus) - рід прісноводних риб з родини Лорікарієві (Loricariidae), ряду сомоподібні (Siluriformes). Багато з преставників роду є відомими об'єктами акваріумістики.

Види 
Містить 65 підтверджених видів:

 Ancistrus abilhoai Bifi, Pavanelli & Zawadzki, 2009
 Ancistrus agostinhoi Bifi, Pavanelli & Zawadzki, 2009
 Ancistrus aguaboensis Fisch-Muller, Mazzoni & C. Weber, 2001
 Ancistrus bodenhameri L. P. Schultz, 1944
 Ancistrus bolivianus (Steindachner, 1915)
 Ancistrus brevifilis C. H. Eigenmann, 1920
 Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904)
 Ancistrus bufonius (Valenciennes, 1840)
 Ancistrus caucanus Fowler, 1943
 Ancistrus centrolepis Regan, 1913
 Ancistrus chagresi C. H. Eigenmann & R. S. Eigenmann, 1889
 Ancistrus cirrhosus (Valenciennes, 1836)
 Ancistrus claro Knaack, 1999
 Ancistrus clementinae Rendahl, 1937
 Ancistrus cryptophthalmus R. E. dos Reis, 1987
 Ancistrus cuiabae Knaack, 1999
 Ancistrus damasceni (Steindachner, 1907)
 Ancistrus dolichopterus Kner, 1854
 Ancistrus dubius C. H. Eigenmann & R. S. Eigenmann, 1889
 Ancistrus erinaceus (Valenciennes, 1840)
 Ancistrus eustictus (Fowler, 1945)
 Ancistrus falconensis Taphorn, Armbruster & Rodríguez-Olarte, 2010
 Ancistrus formoso Sabino & Trajano, 1997
 Ancistrus fulvus (Holly, 1929)
 Ancistrus galani A. Pérez & Viloria, 1994
 Ancistrus gymnorhynchus Kner, 1854
 Ancistrus heterorhynchus (Regan, 1912)
 Ancistrus hoplogenys (Günther, 1864)
 Ancistrus jataiensis Fisch-Muller, A. R. Cardoso, J. F. P. da Silva & Bertaco, 2005
 Ancistrus jelskii (Steindachner, 1877)
 Ancistrus latifrons (Günther, 1869)
 Ancistrus leucostictus (Günther, 1864)
 Ancistrus lineolatus Fowler, 1943
 Ancistrus lithurgicus C. H. Eigenmann, 1912
 Ancistrus luzia Neuhaus, Britto, Birindelli & Sousa, 2022
 Ancistrus macrophthalmus (Pellegrin, 1912)
 Ancistrus maculatus (Steindachner, 1881)
 Ancistrus malacops (Cope, 1872)
 Ancistrus maracasae Fowler, 1946
 Ancistrus martini L. P. Schultz, 1944
 Ancistrus mattogrossensis A. Miranda-Ribeiro, 1912
 Ancistrus megalostomus N. E. Pearson, 1924
 Ancistrus minutus Fisch-Muller, Mazzoni & C. Weber, 2001
 Ancistrus montanus (Regan, 1904)
 Ancistrus mullerae Bifi, Pavanelli & Zawadzki, 2009
 Ancistrus multispinis (Regan, 1912)
 Ancistrus nudiceps (J. P. Müller & Troschel, 1849)
 Ancistrus occidentalis (Regan, 1904)
 Ancistrus occloi C. H. Eigenmann, 1928
 Ancistrus parecis Fisch-Muller, A. R. Cardoso, J. F. P. da Silva & Bertaco, 2005
 Ancistrus pirareta So. Muller, 1989
 Ancistrus piriformis So. Muller, 1989
 Ancistrus ranunculus So. Muller, Rapp Py-Daniel & Zuanon, 1994
 Ancistrus reisi Fisch-Muller, A. R. Cardoso, J. F. P. da Silva & Bertaco, 2005
 Ancistrus salgadae Fowler, 1941
 Ancistrus spinosus Meek & Hildebrand, 1916
 Ancistrus stigmaticus C. H. Eigenmann & R. S. Eigenmann, 1889
 Ancistrus tamboensis Fowler, 1945
 Ancistrus taunayi A. Miranda-Ribeiro, 1918
 Ancistrus temminckii (Valenciennes, 1840)
 Ancistrus tombador Fisch-Muller, A. R. Cardoso, J. F. P. da Silva & Bertaco, 2005
 Ancistrus trinitatis (Günther, 1864)
 Ancistrus triradiatus C. H. Eigenmann, 1918
 Ancistrus variolus (Cope, 1872)
 Ancistrus verecundus Fisch-Muller, A. R. Cardoso, J. F. P. da Silva & Bertaco, 2005

Література

Зовнішні посилання 
 Planetcatfish.com  - Thumbnails of Ancistrus species
 ITIS Listing for Ancistrus
  - Bristlenose Catfish Fact Sheet.
 How to Keep Bristlenose Plecostomids  
 Ancistrinae Internet Lecture by Ingo Seidel (translated from the German)  Detailed article on the tribe Ancistrini containing this genus with relevance to fishkeeping and breeding.
Bristlenose Catfish Fact Sheet

Лорікарієві